UK Championship 2000 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 18 listopada–3 grudnia 2000 w Bournemouth International Centre w Bournemouth.

W turnieju zwyciężył Szkot John Higgins, który w finale pokonał Walijczyka Marka Williamsa 10–4.

Wydarzenia związane z turniejem 
 WPBSA postanowiła, iż tegoroczna edycja turnieju UK Championship będzie rozgrywana w Bournemouth po raz ostatni. Od przyszłego roku turniej ten rozgrywany będzie w Yorku.

Nagrody 
Zwycięzca: £78 000
II miejsce: £41 000

Łączna pula nagród: £440 000

Wyniki 
Źródła:

Runda 1 
Do 9 frame’ów
 Tony Drago   9-7   Rod Lawler 

 Nigel Bond   9-7   Barry Pinches 

 Nick Dyson   9-6   Jimmy White 

 Chris Small   9-3   Mark Gray 

 Gerard Greene  9-7   Darren Morgan 

 Quinten Hann   9-7  Adrian Gunnell 

 Graeme Dott   9-8   Neal Foulds 

 Jimmy Michie   9-5   Billy Snaddon 

 Steve Davis   9-5   Bradley Jones 

 Michael Judge   9-3   Terry Murphy 

 Brian Morgan   4-1   Jonathan Birch 

 Joe Perry   9-6  Kristjan Helgason 

 Drew Henry   9-8   Stuart Bingham 

 Dominic Dale   9-3   Patrick Wallace 

 Mark King   9-5   Dave Finbow 

 David Gray   9-6   James Wattana

Runda 2 
Do 9 frame’ów

 Mark Williams   9-1   Tony Drago 

 Marco Fu   9-2   Nigel Bond 

 Fergal O’Brien   9-2   Nick Dyson 

 Matthew Stevens   9-5   Chris Small 

 Gerard Greene  9-5   Ken Doherty 

 Quinten Hann   9-7  Joe Swail 

 Dave Harold   9-7   Graeme Dott 

 Ronnie O’Sullivan   9-2  Jimmy Michie 

 Stephen Hendry   9-5   Steve Davis 

 Michael Judge   9-6   Paul Hunter 

 Brian Morgan   9-2   John Parrott 

 Stephen Lee   9-7   Joe Perry 

 Drew Henry   9-5   Alan McManus 

 Dominic Dale   9-2   Anthony Hamilton 

 Peter Ebdon   9-4  Mark King 

 John Higgins   9-6  David Gray

Drabinka turniejowa

Przypisy 

UK Championship
2000 w sporcie
2000 w Anglii
Bournemouth